Las arterias ciliares son arterias que nacen de la arteria oftálmica. Se dividen en tres grupos, las posteriores largas, las posteriores cortas y las anteriores.

 Las arterias ciliares posteriores:
 Las arterias ciliares posteriores cortas, en número de seis a doce, nacen de la arteria oftálmica cuando cruza el nervio óptico.
 Las arterias ciliares posteriores largas, en número de dos, perforan la parte posterior de la esclerótica a una discreta distancia del nervio óptico.
 Las arterias ciliares anteriores se derivan de las ramas musculares de la arteria oftálmica.

Imágenes adicionales 

Ciliares
Ciliares
Ciliares